Груша 'Память Жегалова' — позднеосенний сорт груши универсального назначения.

Включён в Госреестр по Центральному региону.

Назван именем известного селекционера С. И. Жегалова.

Характеристика сорта 
Деревья среднерослые. Крона быстрорастущая, редкая, коническая. Кора ствола серая, кора скелетных ветвей светло-серая. Скелетные ветви расположены наклонно-вертикально. Кольчатки сидячие. Побегообразовательная способность слабая. Побеги коричневые, изогнутые, средней длины и толщины, округлые в сечении, междоузлия средней длины, опушение отсутствует, черевички мелкие.

Листья средней величины, удлинённо-овальные, тёмно-зелёные, изогнутые по центральной жилке, гладкие. Края пильчатые, без опушения. Черешок средней длины.

Соцветие — щитковидная кисть, среднее число цветков (5—7). Цветки средней величины, чашевидной формы, белые, край лепестков цельный, сомкнутость лепестков средняя, бутоны белые.

Плоды среднего размера (120—130 г), обратнояйцевидной или двояко-конической формы, гладкие. Кожица тонкая, средней плотности, блестящая, иногда слабомаслянистая, зеленовато-жёлтая, со слабо выраженным тускло-красным размытым румянцем. Плодоножка средней длины и толщины. Воронка мелкая, узкая. Блюдце мелкое, узкое, со слаборебристой поверхностью. Чашечка открытая. Подчашечная трубка средней величины. Осевая полость средняя. Сердечко овальное, небольшое, грануляция небольшая.

Семена средней величины, тёмно-коричневые.

Мякоть светло-жёлтая или беловатая, очень сочная, тающая, маслянистая, среднезернистая, хорошего кисловато-сладкого вкуса, ароматная. Оценка внешнего вида плодов 4,2-4,3 балла. Дегустационная оценка вкуса 4,1—4,3 балла.

Химический состав плодов: 16,6% сухих веществ, 14,1% растворимых веществ, 9,2% сахаров, 0,41% кислот, 212 мг/100г Р-активных веществ.

Максимальная лёжкость плодов при 0 °С: 100—120 дней. Осыпаемость плодов слабая. Товарность и транспортабельность средняя.

В культуре 
Сорт самобесплодный. Сорта-опылители: 'Любимица Яковлева', 'Бергамот Московский'.
Скороплодный. Плодоношение регулярное. Плоды созревают во второй-третьей декаде сентября. Средняя урожайность 122 ц/га (больше чем у 'Любимица Яковлева'). Урожай с дерева до 40 кг.

Устойчивость к экстремальным условиям среды и к болезням высокая. Устойчив к парше.

Зимостойкость выше средней.

Происхождение

Примечания 

Память Жегалова